Состав сборных на чемпионат мира по хоккею с шайбой 2017 года. Максимально возможное количество хоккеистов: 22 полевых игрока (защитников и нападающих) и 3 вратаря. Минимально возможное количество хоккеистов: 15 полевых игроков и 2 вратаря.

Группа А

Предварительный список из 26 игроков был объявлен 17 апреля 2017. Расширенный список из 27 игроков был объявлен 26 апреля 2017.

Главный тренер:  Марко Штурм

Предварительный список из 24 игроков был объявлен 24 марта 2017 года. 
Расширенный список из 27 игроков был объявлен 18 апреля 2017 года. 
Окончательный состав из 24 игроков был объявлен 25 апреля 2017.

Главный тренер:   Янне Карлссон

Предварительный список из 25 игроков был объявлен 6 апреля 2017. Расширенный список из 27 игроков был объявлен 24 апреля 2017.

Главный тренер:  Стефан Майр

Предварительный список из 22 игроков был объявлен 15 апреля 2017 года. 
Сокращённый список игроков был опубликован 22 апреля 2017 года. 
Окончательный состав был объявлен 27 апреля 2017 года.

Главный тренер:  Боб Хартли

Предварительный список из 26 игроков был объявлен 25 апреля 2017 года. Окончательный состав был объявлен 2 мая.

Главный тренер:  Олег Знарок

Предварительный список из 22 игроков был объявлен 31 марта 2017 года. Окончательный состав из 26 игроков был объявлен 25 апреля 2017 года.

Главный тренер:  Здено Цигер

Предварительный список игроков был объявлен 13 апреля 2017 года, окончательный список был объявлен 26 апреля 2017 года. 

Главный тренер:  Джефф Блэшилл

Предварительный список из 23 игроков был объявлен 16 апреля 2017 года. Окончательный список был объявлен 28 апреля 2017 года. 

Главный тренер:  Рикард Грёнборг

Группа В

Предварительный список из 30 игроков был объявлен 27 марта 2017 года, который был сокращён до 26 игроков 14 апреля 2017 года. Окончательный список был опубликован 2 мая 2017 года. 

Главный тренер:  Дэйв Льюис

Предварительный список из 18 игроков был объявлен 19 апреля 2017 года. Окончательный список из 22 игроков был опубликован 28 апреля 2017 года.

Главный тренер:  Джон Купер

Предварительный список из 26 игроков был объявлен 14 апреля 2017 года. Список был сокращён до 24 игроков 27 апреля 2017 года. Окончательный список был опубликован 3 мая 2017 года.

Главный тренер:  Петтер Торесен

Предварительный список из 24 игроков был объявлен 2 апреля 2017 года. Окончательный список был опубликован 1 мая 2017 года.

Главный тренер:  Ник Жупанчич

Предварительный список из 26 игроков был опубликован 9 апреля 2017 года. Окончательный список был опубликован 1 мая 2017 года. 

Главный тренер:  Лаури Марьямяки

Предварительный список из 23 игроков был опубликован 5 апреля 2017 года. Расширенный список из 25 игроков был опубликован 24 апреля 2017 года. Окончательный список был опубликован 2 мая 2017 года. 

Главный тренер:  Дейв Хендерсон

Предварительный список из 31 игрока был опубликован 14 апреля 2017 года. Окончательный список из 27 игроков был опубликован 30 апреля 2017 года.

Главный тренер:  Йозеф Яндач

Предварительный список из 24 игроков был опубликован 15 апреля 2017 года. Обновлённый список из 29 игроков был опубликован 22 апреля 2017 года. Окончательный список был опубликован 2 мая 2017 года. 

Главный тренер:  Патрик Фишер

Примечания 

Чемпионаты мира по хоккею с шайбой 2017